Ceas ou CEAS est un acronyme qui signifie (en ordre alphabétique):

 , un département de la Faculté de Sciences Sociales de l'Université de Turku
 Système commun d'asile européen, géré par le Bureau européen d'appui en matière d'asile.
  
 
  
 , une enzyme

Homonymie d'acronyme